Il singolare del Lotto- Westel 900 Budapest Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Amanda Coetzer era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Virginia Ruano Pascual ha battuto in finale 6–4, 4–6, 6–3  Silvia Farina.

Teste di serie

  Sandrine Testud (quarti di finale)
  Dominique Van Roost (primo turno)
  Silvia Farina (finale)
  Anne-Gaëlle Sidot (primo turno)

 Sarah Pitkowski (semifinali) 
 Li Fang (semifinali) 
 Virginia Ruano Pascual (campionessa) 
 María Antonia Sánchez Lorenzo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone del singolare

Lotto- Westel 900 Budapest Open 1998